Da Passano – famiglia storica italiana 
 Alejandra Da Passano – attrice argentina
 Antonio Da Passano – 123º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Gerolamo Da Passano – pedagogista italiano
 Giulio Cesare Da Passano – patriota e politico italiano
 Manfredo Da Passano – pubblicista italiano